Toni Porkka (* 4. Februar 1970 in Rauma) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeyspieler, der unter anderem bei den Frankfurt Lions und den Kölner Haien in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag stand.

Karriere 
Toni Porkka erlernte das Eishockey spielen beim in seiner Geburtsstadt Rauma beheimateten Club Rauman Lukko. Zur Saison 1988/89 kam er erstmals beim SM-liiga-Team des Clubs zum Einsatz. Während NHL Entry Draft 1990 wurde er in der neunten Runde an insgesamt 172. Stelle von den Philadelphia Flyers ausgewählt und wechselte ein Jahr darauf nach Nordamerika. Drei Jahre spielte der hervorragende Skater und Checker für die Hershey Bears, das damalige AHL-Farmteam der Flyers, ohne eine Partie in der NHL zu bestreiten. Aufgrund der geringen Perspektive kehrte der Rechtsschütze 1994 zu seinem Stammverein zurück. 

1995/96 gewann er mit dem Team die Bronzemedaille in der SM-liiga, ehe er einen Vertrag bei den Frankfurt Lions in der Deutschen Eishockey Liga unterschrieb. Fünf Jahre spielte er am Main, doch seinen größten Erfolg in Deutschland feierte Porkka in der Saison 2001/02, als er mit den Kölner Haien die deutsche Meisterschaft feierte. Von 2002 bis 2006 spielte er zum dritten Mal für Lukko. Kurz nach Beginn der Spielzeit 2005/06 zwang eine Knieverletzung Porkka, der in seiner Heimat den Spitznamen „Tonto“ erhielt, zum frühzeitigen Karriereende.

Karrierestatistik 

(Stand: Ende Saison 2005/06)

Weblinks 
 
 

Eishockeynationalspieler (Finnland)
Eishockeyspieler (Hershey Bears)
Eishockeyspieler (Rauman Lukko)
Eishockeyspieler (Kölner Haie)
Deutscher Meister (Eishockey)
Finne
Geboren 1970
Mann